Redcar peut désigner :
 Redcar, une station balnéaire du Yorkshire du Nord, au Royaume-Uni ;
 Redcar, la circonscription britannique qui lui est associée ;
 Redcar, un groupe musical américain ;
 Redcar, un artiste musical français anciennement connu sous les noms de Christine and the Queens ou Chris.

Voir aussi 
 Redcar et Cleveland, une unité administrative britannique qui couvre la ville de Redcar